Джекпот ( — куш, самый крупный выигрыш) — призовой фонд в некоторых слотах, лотереях и прочих азартных играх. Как правило джекпот формируется посредством процентной части от всех проигрышей или пропорционально растет относительно определенного промежутка времени. Появление этого термина датируется концом XIX века. Первоначально этот термин использовался в форме покера, где пул или банк накапливались до тех пор, пока игрок не смог открыть торги с двумя валетами или лучше. Для ответа на этот вопрос придется немного углубиться в историю покера.

В XIX веке в одном из видов покера побеждал тот, кто первым получал пару валетов, нередко победитель забирал себе весь банк. В дальнейшем пара валетов стала одной из самых желаемых комбинаций, а понятие "пара валетов" набрало популярность и ушло далеко за рамки покера, стало обозначать большой куш, выигрыш. Тогда же появилось слово «Jackpot». Дословно "джекпот" обозначает валета (jack) и банк (pot). Поэтому слово относится не к какому-то конкретному Джеку, а к простому валету – игральной карте.

Сумма выигрыша 
Сумма выигрыша в джекпоте может быть либо фиксированной, либо прогрессивной (). Если фиксированная сумма чётко определена, то прогрессивная растёт, начиная с минимальной заданной суммы и прибавляя к себе, например, некоторый определённый процент от каждой новой ставки вплоть до выпадения джекпота, после чего рост начинается снова с минимальной суммы. Обычно прогрессивный джекпот является суперпризом.

Разновидности определения победителя 
Применяются различные системы определения игрока, выигравшего джекпот.
 Зависящая от определённых условий, например, комбинации символов () или особого результата в какой-либо призовой игре () — обычно выплачивается при выпадении наилучшей в некотором смысле комбинации (иногда только по максимальной ставке или при соблюдении иных однозначно заданных дополнительных условий).
 «Тайна» () — при размещении ставки производится отчисление в фонд, и сразу рассчитывается возможность выиграть. Выполняется одним из многих способов, в числе которых следующие:
 диапазонный () генерируется сумма в пределах коридора (например от 50 000 до 100 000, обычно коридор известен игроку), в процессе игры фонд, формируемый отчислениями от ставок, суммируется и сравнивается компьютером с первоначальным числом;
 если сумма переходит через целое (или кратное 10 в n степени) число, то случайное число рассчитывается таким образом, что вероятность возрастает при переходе к верхнему пределу (например в пределах 3000—5000 при переходе 4000, вероятность меньше или равна 1/1000). Если накопленный фонд не переходит, то расчёт не производится;
 случайным образом путём генерации случайного числа.
 «Двойная гашетка» () — выпадает бонусная игра, вероятность выпадения которой игроку неизвестна, но её правила являются прозрачными. То есть, чем больше ставка, тем выше вероятность выиграть (при маленьких ставках может быть невозможно).
 «Входной приз» () — денежный приз, имеющий фиксированный размер и вручаемый случайному игроку (на практике только в залах игровых автоматов).

Примечания 
2. Все о фишках казино: история, материалы и способы защиты

Азартные игры